Стручков — фамилия. Известные носители:
 Стручков, Василий Васильевич (1915—1940) — участник Великой Отечественной войны, красноармеец, Герой Советского Союза.
 Стручков, Виктор Иванович (1907—1988) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР. Герой Социалистического Труда.
 
 Стручков, Юрий Тимофеевич (1926—1995) — российский и советский химик.

 Стручкова, Раиса Степановна (1925—2005) — русская советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР.